Hagonoy (Bulacain)
Hagonoy (Davao du Sud)